Loj Balázs politikus, szociálpedagógus, zenész.

Politikai pályafutása 
Pártja közleménye szerint a főiskolai éveket leszámítva születése óta Edelényben él. Szociálpedagógus diplomát szerzett. 2000-től, 21 éves korától kezdve önkormányzati intézményeknél vagy ahhoz kapcsolódó munkahelyeken dolgozik.

A 2014-es önkormányzati választáson ő volt a Fidesz jelöltje az Edelényi polgármesteri posztra a korábban szintén Fideszes, de a pártból kizárt Molnár Oszkár polgármesterrel szemben. Molnárt újraválasztották, Loj harmadik lett a választáson és listáról bejutott a képviselőtestületbe.

A választások után Molnár Oszkár polgármester őt kérte fel Edelény alpolgármesterévé, amit a képviselőtestület is jóváhagyott.

Az elbukott választás után a Fidesz feloszlatta helyi alapszervezetét és az újjáalakult szervezet élére Loj Balázst választották elnöknek.

Magánélete 
Nős, két gyermeke van.

A 2011-ben alakult Mangalica blues-rock zenekar tagja.

Jegyzetek

Források

További információk 

1979-ben született személyek
Élő személyek
Magyar pedagógusok
Fidesz-tagok
Edelényiek